Níkosz Kúndurosz, görög betűkkel: Νίκος Κούνδουρος (Athén, 1926. december 15. – Athén, 2017. február 22.) görög filmrendező.

Filmjei
 Μαγική πόλις (1954)
 Ο Δράκος (1956)
 Οι παράνομοι (1958)
 Το ποτάμι (1960)
 A kis Afrodité (Μικρές Αφροδίτες) (1963)
 Το πρόσωπο της Μέδουσας (1967)
 Τραγούδια της φωτιάς (1975)
 1922 (1978)
 Μπορντέλο (1985)
 Μπάυρον: Μπαλλάντα για ένα δαίμονα (1992)
 Οι φωτογράφοι (1998)
 Το Πλοίο (2012)

Díjai 
 Ezüst Medve díj a legjobb rendezőnek – A kis Afrodité (1963)

Jegyzetek

 

1926-ban született személyek
2017-ben elhunyt személyek
Görög filmrendezők